Андре Агаси је други пут освојио турнир. У финалу је победио Мајкла Ченга резултатом 7:6, 6:4.

Носиоци 

  Пит Сампрас (четвртфинале)
  Томас Мустер (полуфинале)
  Мајкл Ченг (финале)
  Јевгениј Кафељников (четвртфинале)
  Горан Иванишевић (четвртфинале)
  '''Андре Агаси (победник)
  Рихард Крајичек (треће коло)
  Џим Куријер ''(треће коло)
|
<li>  Вејн Фереира (четвртфинале)
<li>  Томас Енквист (полуфинале)
<li>  Маливај Вошингтон (друго коло)
<li>  Тод Мартин (друго коло)
<li>  Марк Росе (прво коло)
<li>  Седрик Пиолин (друго коло)
<li>  Ричи Ренеберг (прво коло)
<li>  Џејсон Столтенберг (треће коло)
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1996.